Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 710 dans le monde.

 Interstate 710 aux États-Unis 
 Route 710 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 710 en France
  dans certains départements, en France